Das Mountainbike-Rennen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 27. Juli 2021 statt.

Der Wettbewerb wurde nach den Regeln für Cross-Country-Rennen ausgetragen. Austragungsort war der Izu Mountain Bike Course, in der gleichnamigen Stadt Izu in der Präfektur Shizuoka. Das Rennen endete mit einem Dreifachsieg der Schweizerinnen.

Titelträger

Ergebnis 
27. Juli 2021, 15:00 Uhr (8:00 MEZ)

Weblinks 
 Mountain Bike auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Mountainbike Frauen
Sportveranstaltung in Izu (Shizuoka)